Il detentore del titolo Pete Sampras ha battuto in finale Boris Becker 6(5)-7, 6-2, 6-4, 6-2.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1995
ATP Tour 1995